Stills ist
 der Nachname des amerikanischen Rockmusikers Stephen Stills
 der Name einer Musikgruppe, siehe The Stills
 Kenny Stills (* 1992), US-amerikanischer American-Football-Spieler